Survivor Series (1988) — второе в истории PPV-шоу Survivor Series, производства американского рестлинг-промоушна World Wrestling Federation (WWF). Шоу прошло 24 ноября 1990 года в «Ричфилд Колизеум» в Ричфилд Тауншип, Огайо, США, второй год подряд. На шоу было проведено четыре матча.

Главным событием стал матч Survivor Series десяти человек между командой под началом «Мега сил» (Халк Хоган и чемпион мира WWF в тяжелом весе Рэнди Сэвидж) и командой под началом «Башен-близнецов» (Аким и Биг Босс Мен). В матче выжили Хоган и Сэвидж.

Результаты

Примечания 

Спортивные соревнования в Огайо
События 24 ноября